Az 1938-as magyar férfi vízilabda-bajnokság a harminckettedik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban kilenc csapat indult el, a csapatok egy kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

I/B osztály 
Budapest: 1. Nemzeti SC 22, 2. Nemzeti TE 19, 3. VAC 13, 4. Erzsébeti TC 12, 5. MUE 11, 6. BBTE 7, 7. Postás SE 0 pont

Vidéki döntő: 1. Szegedi VSE, 2. Tatabányai SC, 3. Egri TE

Döntő: Nemzeti SC–Szegedi VSE 1:2, 4:1

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
A magyar sport évkönyve 1937-1939
Sporthírlap 1938.09.07. (I. osztály)
Nemzeti Sport 1938.08.09., 08.22., 08.29., 09.05. (I/B osztály)

1938
Magyarferfivizilabdabajnoksag